Домбровица — польское название города Дубровица,
 Домбровица — деревня в Билгорайском повяте Люблинского воеводства,
 Домбровица — село в Люблинском повяте Люблинского воеводства.